Die Ladbrokes World Darts Championship 2014 wurde vom 13. Dezember 2013 bis zum 1. Januar 2014 in ihrer 21. Auflage von der Professional Darts Corporation veranstaltet. Austragungsort war zum siebten Mal der Alexandra Palace in London, Vereinigtes Königreich.

Im Finale setzte sich der Niederländer Michael van Gerwen mit 7:4 gegen den Schotten Peter Wright durch und holte somit seinen ersten WM-Titel. Er war damit der jüngste Weltmeister in der PDC-World-Darts-Championship-Geschichte und löste gleichzeitig Phil Taylor, den Titelverteidiger, der in der zweiten Runde gegen den Engländer Michael Smith ausschied, an der Spitze der PDC-Weltrangliste ab. Das Turnier wurde im Satzsystem gespielt, jedes Set ging dabei über Best of five Legs. Bei dieser Weltmeisterschaft stand das erste Mal seit der Gründung der PDC 1992 kein Engländer im Finale – ein Novum, was bis einschließlich zur Ausgabe 2023 nur noch drei weitere Male auftreten sollte (2017, 2020 und 2021).

Im deutschen Fernsehen übertrug Sport 1 die PDC World Darts Championship live. Der Pay-TV-Sender Sport 1+ zeigte die Spiele live und vollständig.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2014 waren insgesamt 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 Die 16 bestplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die PDC Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 4 bestplatzierten Spieler der PDC European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 Weitere 17 internationale Qualifikanten
 Der bestplatzierte Spieler der PDC Challenge Tour Order of Merit, welcher nicht bereits über eine der drei erstgenannten Ranglisten qualifiziert ist
 Der Sieger und der Finalist eines Qualifikationsturniers, welches von der Professional Dart Players Association (PDPA) veranstaltet wird

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Michael van Gerwen
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Andy Hamilton
  James Wade
  Dave Chisnall
  Wes Newton
  Robert Thornton
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Kim Huybrechts
  Kevin Painter
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Peter Wright
  Terry Jenkins
  Gary Anderson
  Ronnie Baxter
  Paul Nicholson
  Ian White
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Colin Lloyd
  John Part
  Mark Webster
  Andy Smith
  Richie Burnett
  Mark Walsh
  Vincent van der Voort
  Wayne Jones
  Michael Smith
  Colin Osborne

PDC Pro Tour Order of Merit
  Stuart Kellett
  Jelle Klaasen
  Jamie Lewis
  Darren Webster
  Ronny Huybrechts
  Joe Cullen
  Arron Monk
  Mensur Suljović
  John Henderson
  Dennis Smith
  Ricky Evans
  Kevin McDine
  Dean Winstanley
  Ross Smith
  Mark Dudbridge
  Steve Brown

PDC European Order of Merit
  Max Hopp
  Mareno Michels
  Jarkko Komula
  Tomas Seyler

International Qualifiers

  Beau Anderson (Sieger Oceanic Masters)
  Kyle Anderson (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Julio Barbero (Sieger Super League Darts Iberia)
  Matt Clark (Erster PDPA Qualifier)
  Morihiro Hashimoto (PDJ Japanese Qualifier)
  Royden Lam (Greater China Qualifier)
  Per Laursen (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Zoran Lerchbacher (Sieger Super League Eastern Europe)
  Paul Lim (Dartslive Soft Tip Qualifier)
  Dennis Lindskjold (Scandinavian Qualifier)
  Colin McGarry (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Ian Moss (Zweiter PDPA Qualifier)
  Devon Petersen (Sieger South African Masters)
  Mohammed Latif Sapup (Southern Asia Qualifier)
  Edward Santos (Philippines Qualifier)
  Rob Szabo (Sieger New Zealand Championship)
  Gino Vos (West Europe Qualifier)
  Ben Ward (1. Challenge Tour Order of Merit)
  Andree Welge (Sieger Super League Darts Germany)
  Darin Young (1. NADC Order of Merit)

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 1.080.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld für den Sieger wurde für dieses Jahr von £ 200.000 auf £ 250.000 angehoben.

Ergebnisse 

Von den 72 Teilnehmern traten 16 in einer K.-o.-Runde (Vorrunde) an. Die acht Sieger komplettieren daraufhin das 64 Spieler umfassende Hauptfeld, welches ebenfalls im K.-o.-System gemäß Setzliste gegeneinander antritt.

Vorrunde 
Die Begegnungen der Vorrunde wurden am 30. November 2013 ausgelost. Die Vorrunde wurde im Best-of-seven-Legs-Format gespielt. Die Sieger der Vorrunde spielten noch am selben Tag ihrer Begegnung in der 1. Runde der Hauptrunde.

Die Zahl hinter dem Spielernamen gibt die durchschnittliche Punktzahl mit drei geworfenen Darts (3-Dart-Average) an.

Hauptrunde 

Die Auslosung für die 1. Runde fand am 2. Dezember statt. Der Zeitplan ist wie folgt:

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Statistik 
Bereits am 2. Turniertag der Weltmeisterschaft wurden zwei Nine Darter geworfen.
Terry Jenkins und Kyle Anderson gelang jeweils innerhalb nur einer Stunde das perfekte Spiel.
Beide Spieler verloren allerdings ihre Partie und schieden aus dem Turnier aus.
Terry Jenkins gelang zusätzlich das mit 170 Punkten höchstmögliche Finish, das erste […] der WM.
Auch Wes Newton schaffte das höchste Finish mit zweimal Triple 20 und Bulls Eye im spektakulären 1. Viertelfinale am 13. Turniertag gegen Peter Wright.
Jedoch verlor auch er die Auseinandersetzung und schied somit aus dem Turnier aus.

602 Mal wurden 180 Punkte geworfen. Das ist ein neuer PDC-World-Darts-Championship-Rekord.

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2013
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace